Desolation Angels steht für:

 Desolation Angels (Album), Album von Bad Company (1979)
 Desolation Angels (Band), britische Band